Monticelli ist der Name mehrerer Orte in Italien.

Selbständige Gemeinden:
 Monticelli Brusati, Provinz Brescia, Lombardei
 Monticelli d’Ongina, Provinz Piacenza, Emilia-Romagna
 Monticelli Pavese, Provinz Pavia, Lombardei
 Monte San Biagio, bis 1862 Monticelli, Provinz Latina, Latium
 Guidonia Montecelio, bis 1872 Monticelli, Provinz Rom, Latium

Ortsteile:
 Monticelli, Ortsteil von Esperia (Latium)
 Monticelli (Florenz), Ortsteil im Quartier 4 von Florenz
 Monticelli, Ortsteil von Mercato San Severino
 Monticelli, Ortsteil von Olevano sul Tusciano
 Monticelli, Ortsteil von Ostuni
 Monticelli, Ortsteil von Teramo
 Monticelli Terme, Ortsteil von Montechiarugolo

Monticelli ist auch Namensbestandteil folgender Kirchen:
 Santa Maria in Monticelli (Rom), Kirche in Rom

Monticelli ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Monticelli (1824–1886), französischer Maler
 Angelo Maria Monticelli (1710–1764), Soprankastrat
 Anna Maria Monticelli, australische Schauspielerin
 Mario Monticelli (1902–1995), italienischer Schachspieler
 Octaviano de’ Crescenzi Ottaviani de Monticelli (1095–1164), Gegenpapst, siehe Viktor IV. (Oktavian)

Siehe auch:
 Monticeli
 Monticello